CBR:

 Центральный банк РФ
 .cbr — расширение файла формата Comic Book Archive, содержащего, как правило, комиксы в формате JPEG или PNG, запакованные архиватором RAR.
 Crash Bandicoot Racing — японское название видеоигры Crash Team Racing для PlayStation. Выпущена в 1999 году.
 Constant bitrate (постоянный битрейт) — вариант кодирования потоковых данных, при котором пользователь изначально задаёт необходимый битрейт, который не меняется на протяжении всего файла (см.: Битрейт#Постоянный битрейт).
 CBR — case-based reasoning, рассуждения на основе прецедентов.
 CBR — сокращённое название сайта Comic Book Resources
  — калифорнийское число — величина, характеризующая несущую способность грунта.

Примечания